Alioune Diouf (1966-), lutteur franco-sénégalais ;  
 Alioune Diouf, photographe sénégalais.